Confesión puede referirse a:
 La denominación religiosa, rama de una religión concreta.
 Una confesión de fe, una declaración de las creencias compartidas de una comunidad, un resumen de los principios doctrinales.
 El sacramento de la penitencia, sacramento de la Iglesia católica y de otras denominaciones cristianas. 
 La confesión, un medio de prueba en Derecho.
 Confesión, un tango de Enrique Santos Discépolo.
 Confesión, una película argentina dirigida en 1940 por Luis José Moglia Barth. 
 Confesiones, una serie de libros de Agustín de Hipona.

Enlaces externos